

Miejscowości na Litwie 
 Kowaliszki – wieś na Litwie, położona w okręgu poniewieskim, w rejonie rakiszańskim
  – wieś na Litwie, położona w okręgu poniewieskim, w rejonie poniewieskim
 Kowaliszki – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Rymszany.

Miejscowości na Białorusi 
 Kowaliszki – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany.
 Kowaliszki – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Plusy.